

Persone
 Benedetta Pilato (2005) – nuotatrice italiana, specializzata nella rana
 Joseph "Joe" Pilato (1949-2019) – attore statunitense
 Leonzio Pilato (inizi XIV secolo–1364) – monaco cristiano e traduttore italiano
 Marco Pilato (1973) – ex calciatore italiano, di ruolo portiere
 Ponzio Pilato (floruit 26-36) – politico romano del I secolo
 Sergio De Pilato (1875-1956) – giurista e critico letterario italiano
 Tiziana Di Pilato (1978) – coreografa, allenatrice di ginnastica artistica ed ex ginnasta italiana

Varie 
 Castello di Pilato, in francese Château de Pilate – castello nel comune di Nus, Valle d'Aosta
 Grotte di Pilato – complesso di caverne di epoca romana nel comune di Ponza
 Lago di Pilato – lago montano sul monte Vettore, comune di Montemonaco, provincia di Ascoli Piceno, Marche
 Pilato – dramma di Mario Soldati

Pagine correlate
 Pilati